Colossus – primo computer elettronico programmabile
Colossus – romanzo di fantascienza del 1966 di D. F. Jones
Colossus: The Forbin Project – film del 1970 diretto da Joseph Sargent, tratto dal romanzo di D. F. Jones
Colosso (Colossus) – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Tricholoma colossus – fungo dell'ordine delle Agaricali

Pagine correlate 
 Colosso